2 miejscowości w Polsce: 
 Mszadla – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Lipce Reymontowskie 
 Mszadla – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec

Zobacz też: Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, Mszadla Stara